Croft puede referirse a:

Inglaterra:
 Croft (Cheshire)
 Croft (Herefordshire)
 Croft (Leicestershire)
 Croft (Lincolnshire)